Варе́ла () — испанская фамилия галисийского происхождения.

Известные носители 
  (род. 1952) — аргентинская певица (танго).
 Варела, Алан (род. 2001) — аргентинский футболист.
 Варела, Альфредо (1914—1984) — аргентинский писатель и общественный деятель.
 Варела, Бланка (1926—2009) — перуанская поэтесса.
 Варела, Бруну (род. 1994) — португальский футболист.
  (род. 1955) — венесуэльский шведский композитор.
 Варела, Гильермо (род. 1993) — уругвайский футболист.
 Варела, Густаво (род. 1978) — уругвайский футболист.
 Варела, Джим (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Варела, Карлос (род. 1963) — кубинский певец.
 Варела, Кибеле (род. 1943) — бразильский художник.
 Варела, Леонор (род. 1972) — чилийская киноактриса, дочь Франсиско Варелы.
 Варела, Лоренсо (1917—1978) — испанский (галисийский) поэт.
 Варела, Мануэль (1891 или 1892—1927) — уругвайский футболист.
 Варела, Матиас (род. 1980) — шведский актёр.
 Варела, Нико (род. 1991) — уругвайский футболист.
 Варела, Северино (1913—1995) — уругвайский футболист.
 Варела Сид, Сержиу (1935—1981) — португальский пианист.
 Варела, Силвестре (род. 1985) — португальский футболист.
 Варела, Обдулио Хасинто (1917—1996) — уругвайский футболист.
 Варела, Фернандо (род. 1979) — испанский футболист.
 Варела, Фернанду (род. 1987) — кабо-вердианский футболист.
 Варела, Франсиско (1946—2001) — чилийский биолог и философ.
 Варела, Тильсия (род. 1994) — венесуэльская шахматистка.
  (1949—2012) — колумбийский музыкант, солист группы .
  (род. 1986) — аргентинская актриса.
 
 Варела, Xoce Педро (1848—1879) — педагог и деятель народного образования Уругвая.
 Варела, Хуан Карлос (род. 1963) — панамский политический и государственный деятель, министр иностранных дел.
 Варела, Эктор (Salustiano Paco Varela; 1914—1987) — аргентинский музыкант (танго).

Двойные 
 Варела-Савела, Хесус (1923—1995) — советский футболист.
 Рейес Варела, Мигель Анхель (род. 1987) — мексиканский теннисист.
 Тавариш Варела, Адилсон (Кабрал, род. 1988) — швейцарский футболист.
 Роуко Варела, Антонио Мария (род. 1936) — испанский кардинал.

Другое 
 (19023) Варела — астероид.
 Варела — станция в метрополитене Буэнос-Айриса.